Steinweg peut faire référence à :
 Stefan Steinweg (né en 1969), coureur cycliste allemand
Steinweg est le nom d'origine de la famille

Notes et références